Vaivaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaivaissaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Vaivaissaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar